Boxberg/O.L. (szorb nyelven Hamor) település Németországban, azon belül Szászország tartományban.

Népesség
A település népességének változása:

Kapcsolódó szócikkek 
 Szászország települései

További információk

Források

Szászország települései
Bottal létrehozott német település cikkek